Білянський — українське прізвище. Жіночий відповідник — Білянська.

 Білянська Анжела Михайлівна — російська актриса театру і кіно.
 Ірина Білянська — писанкарка.
 Петро Білянський — єпископ Львівський, Галицький і Кам'янецький.

Див. також 
 Білинський

Українські прізвища